Les Tekos (autrefois appelés Émerillons) sont l'un des six peuples amérindiens de Guyane ; 
 TeKoS, revue belge fondée par Luc Pauwels en 1979 ;
 Technicien en argot.